Campagnola puede referirse a:
 Campagnola Cremasca, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia
 Campagnola Emilia, localidad y comune italiana de la Provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña, Italia